Zemljopis:
 Malajski poluotok ;
 Malezija (Malajzija), država u Aziji.

Povijest:
 Britanska Malaja;
 Federativne Malajske Države, (1895. – 1946.) protektorat Ujedinjenoga Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske;
 Malajska unija (savez; 1946. – 1948.) kolonija Ujedinjenoga Kraljevstva;
 Malajska Federacija (Federacija Malaja; 1948. – 1963.), samostalna od 31. kolovoza 1957. (u sklopu Britanske zajednice naroda).